Masmonteil est un patronyme français notamment porté par :

 Marie Masmonteil (1961-), est une productrice française.
 Olivier Masmonteil (1973-), est un artiste-peintre français.
 Roger Masmonteil (1924-2010), est un auteur de bande dessinée français.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien